Список песен Михаила Круга составлен на основе официально изданных альбомов. Песни Круга считаются образцом русского шансона, а самого Круга в 1990-е годы называли «королём шансона». Среди его наиболее популярных хитов — «Владимирский централ», «Жиган-лимон», «Золотые купола», «Кольщик».

Песни

Примечания

См. также 
 Дискография Михаила Круга

Ссылки 
 Песни и альбомы Михаила Круга на Яндекс.Музыка.
 Песни и альбомы Михаила Круга на сайте Discogs.
 Песни и альбомы Михаила Круга на Last.fm

Круг, Михаил
Блатная песня
Русский шансон
Круг
Песни Михаила Круга